Jackass Creek steht für 35 Bäche in den Vereinigten Staaten, unter anderem: 

 Jackass Creek (Colorado River) in Arizona
 Jackass Creek (Pazifischer Ozean) in Kalifornien